Лагу́на — мелкий водоём, отделённый от моря узкой полосой намытого песка (пересыпью) или коралловыми рифами. Также может означать:

Топонимы 
''В том числе составные

Населённые пункты

Бразилия 
 Лагуна
 Лагуна-Карапан
 Гиа-Лопис-да-Лагуна

Испания 
 Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
 Лагуна-Дальга
 Лагуна-дель-Маркесадо
 Пахарес-де-ла-Лагуна
 Лагуна-де-Камерос
 Лагуна-де-Дуэро
 Лагуна-де-Негрильос
 Лагуна-де-Контрерас

Мексика 
 Лагуна-дель-Рей
 Санта-Фе-де-ла-Лагуна

США

Озёра 
 Лагуна-Эдионда
 Лагуна-де-Бай

Другие 
 Лагуна (провинция) — Филиппины
 Лагуна-Бланка (коммуна) — Чили
 Лагуна-Бланка (вулканическое поле) — Аргентина

Фамилия 
 Лагуна, Ана (род. 1954) — шведская танцовщица испанского происхождения.
 Лагуна, Виктор Николаевич (1930—2016) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства.
 Лагуна, Ева (род. 1990) — латвийская модель.
 Де Лагуна, Фредерика (1906—2004) — американская этнолог, антрополог и археолог.
 Лагуна, Хосе Дуранд (1895—1965) — аргентинский футболист и тренер.

Фильмы 
 «Раскалённая лагуна»
 «Голубая лагуна»
 «Чёрная лагуна»

Другое 
 Renault Laguna — модель автомобиля.
 Лагуна Сека — гоночная трасса.
 Сантос Лагуна — футбольный клуб.
 Туманность Лагуна — гигантское межзвёздное облако в созвездии Стрельца.
 Пираты «Чёрной лагуны» — аниме и манга.
 Лагуна — лодка.
 Лагуна-Комби — универсальный семейный швертбот.
 Суздальская регата на швертботах Лагуна-Комби.

См. также 
 Голубая лагуна
 Лагун
 Лакуна